Флаг муниципального образования «Ку́йбышевский район» Ростовской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее нисходящую от верхнего свободного края полосу из трёх равных полос жёлтого, зелёного и жёлтого цвета общей шириной 1/4 ширины полотнища. Полотнище выше этой полосы — красного цвета, а ниже — голубого цвета. В центре полотнища жёлтая пятиконечная звезда с окантовками белого (внешняя, широкая) и красного (внутренняя, узкая) цвета».

Обоснование символики 
История земель Куйбышевского района связана со многими поколениями русских военачальников и наполнена войнами и сражениями.

Заселение мест нынешнего Куйбышевского района, отвоёванных Петром I у Турции, началось в конце XVIII века. Село Куйбышево (первоначально Мартыновка, а затем Голодаевка) было основано в 1777 году полковником Дмитрием Мартыновым, получившим земли вдоль реки Миус от Екатерины II (впоследствии наказной атаман Войска Донского, генерал-лейтенант).

Трагические события происходили на берегах Миуса в 1905, 1917 годах и во время Гражданской войны 1918—1920 годов.

Наибольшие потрясения произошли на территории района в 1941—1943 годах. В течение трёх лет войны район два раза переходил из рук в руки, и только в конце августа 1943 года был окончательно прорван немецкий Миус-фронт и район освободился от захватчиков.

Нынешнее название села Куйбышево присвоено селу в честь командира 9 стрелковой дивизии, 8 Армии Южного фронта Николая Владимировича Куйбышева (брата В. В. Куйбышева), освобождавшего эти земли в 1920 году.

Село Куйбышево гордится своим земляком дважды Героем Советского Союза, Министром обороны СССР 1967—1976 годов, маршалом А. А. Гречко, родившимся в Голодаевке.

В настоящее время Куйбышевский район является сельскохозяйственным, основу которого составляет полеводство. На его территории выращиваются зерновые, подсолнечник, кукурузу и другие культуры.

Символика флага Куйбышевского района отражает его исторические и экономические особенности:

— пятиконечная звезда — отличительный знак-символ советских военачальников упомянутых в истории района. Золотая пятиконечная звезда — символ не только военного подвига, но и трудового. Звездой Героя Труда был награждён уроженец села Куйбышево В. И. Цыганок;

— зелёная полоса, охваченная с двух сторон жёлтыми полосами (на гербе — золотыми головками колосьев) — символизирует развивающееся быстрыми темпами полеводство района;

— голубая часть полотнища — символизирует реку Миус, на берегах которой раскинулись земли района, и которая сыграла большую роль в зарождении и развитии района.

Символика цветового решения флага:

— красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника;

— голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения;

— жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, славы, богатства, урожая;

— зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду;

— белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.